Ildebrando I Aldobrandeschi – progenitore della dinastia aldobrandesca
 Ildebrando II Aldobrandeschi – conte della dinastia aldobrandesca
 Ildebrando III Aldobrandeschi – conte della dinastia aldobrandesca
 Ildebrando IV Aldobrandeschi – conte della dinastia aldobrandesca
 Ildebrando V Aldobrandeschi – conte della dinastia aldobrandesca
 Ildebrandino VI Aldobrandeschi – conte della dinastia aldobrandesca
 Ildebrandino VII Aldobrandeschi – conte della dinastia aldobrandesca
 Ildebrandino VIII Aldobrandeschi – conte della dinastia aldobrandesca
 Ildebrandino IX Aldobrandeschi – conte di Sovana
 Ildebrandino X Aldobrandeschi – conte di Santa Fiora
 Ildebrandino XI Aldobrandeschi – conte di Sovana
 Ildebrandino XII Aldobrandeschi – conte di Santa Fiora